Jahrsdorf ist der Name folgender Orte:

 Jahrsdorf, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Jahrsdorf (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Jahrsdorf (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Jahrstorf, Ortsteil von Eichendorf im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern